cmentarzysko – pozostałość po miejscu, gdzie ludność chowała swoich zmarłych
 Cmentarzysko – kocioł lodowcowy w Tatrach
 Cmentarzysko – skały w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Olsztyńskiej